El Batey peut désigner :

El Batey : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Zulia ;
 El Batey : capitale de la paroisse civile de El Batey, dans la municipalité de Sucre dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme